Bazancourt ist der Name zweier französischer Gemeinden:

 Bazancourt (Marne), Gemeinde im Département Marne
 Bazancourt (Oise), Gemeinde im Département Oise

Bazancourt ist der Familienname folgender Personen:

 César Lecat de Bazancourt (1811–1865), französischer Historiker
 Jean-Baptiste Lecat de Bazancourt (1767–1830), französischer General der Infanterie, 1804 als Oberst beteiligt an dem gesetzwidrigen Verfahren zur Erschießung des Herzogs von Enghien.